

Cinema 
 Sotto stretta protezione (Moving Target) – film del 1988 diretto da Chris Thompson
 Moving Target – film del 1996 diretto da Damian Lee
 Moving Target - Bersaglio mobile (Moving Target) – film del 2000 diretto da Paul Ziller
 Moving Target – film del 2011 diretto da Mark Tierney

Musica 
 Moving Target – album di Gil Scott-Heron del 1982
 Moving Target – album dei Royal Hunt del 1995